

Toponyme 

 Almonte, une ville de l'Ontario ;

 Almonte, une ville d’Espagne, dans la province de Huelva, communauté autonome d’Andalousie ;

 Pozo Almonte, une ville du Chili.

Hydronyme 

 Almonte, une rivière d'Espagne.

Patronyme 

 Deivy Capellan Almonte (1983-), un coureur cycliste dominicain ;
 Héctor Almonte (1975-), un joueur dominicain de baseball ;
 Juan Nepomuceno Almonte (1803-1869), un général et homme politique mexicain ; 
 Miguel Almonte (1993-), un joueur dominicain de baseball.